Чаборз М-3 — лёгкий высокопроходимый вооружённый тактический автовездеход (багги) — разработан по заказу Российского Университета Спецназа в Чеченской Республике компанией «Зенит-Дефенс». Чаборз М-3 предназначен для эксплуатации в условиях горной или степной местности, а также в пустынях.

История 
Первые образцы малого багги «Чаборз М-3» успешно прошли испытания на базе Российского Университета Спецназа в г. Гудермес, после чего серийный выпуск в трёхместной версии начат в феврале 2017 года на базе завода Чеченавто.

В августе 2017 года в рамках международного военно-технического форума «Армия 2017» многоцелевые авто-вездеходы Чаборз М-3 и Чаборз М-6 были представлены на стенде Чеченской республики. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита дал высокую оценку возможностям применения боевых багги в Вооружённых Силах РФ.

Главные качества машины — это лёгкость конструкции, высокая проходимость и многофункциональность. Багги Чаборз М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления 7,62-мм пулемёта и гранатомётов АГС-17 или АГС-30.За счёт упрощения конструкции и фактического отказа от кузова в пользу внешней трубчатой рамы и ходовой конструкции, багги имеют минимальные весовые и габаритные характеристики. Это позволяет достигать максимальной весовой отдачи, так как отсутствует паразитная нагрузка от кузова, дверей и других элементов конструкции.

В то же время, очень низкое давление на почву даёт выгоду при преодолении препятствий, при движении по труднопроходимой местности, такой как степь, лес, пустыня, болота или развалины.

Помимо боевой версии багги в нескольких вариантах планируется также выпускать и спортивно-туристические модели (четырёхместные «Чаборз» М-4). В спортивно-туристическом варианте остаётся возможность быстро перемещаться по бездорожью, при этом сохраняя высокую плавность хода и надежность.

В октябре 2017 года в Северной Осетии прошли уникальные военные учения «Бой в городе», в ходе которых был учтён новейший опыт операции в Сирии. Впервые в подобных учениях отрабатывалось тесное взаимодействие артиллерии, авиации и высокомобильных мотострелковых групп, оснащённых боевыми багги Чаборз М-3.

В апреле 2018 года Сотрудники спецподразделений Росгвардии вместе с инструкторами РУС провели масштабные учения по тактико-специальной подготовке в условиях Крайнего Севера -  на Архипелаге Земля Франца-Иосифа. В ходе учений была испытана арктическая версия багги «Чаборз М-3», производимая РУС.

Технические характеристики

Примечания

См. также 
 Чаборз М-6Автомобили Чеченавто